Michael Welz ist der Name folgender Personen:

* Michael Welz (Schauspieler) (* 1953), österreichischer Schauspieler
 Michael Welz (Politiker) (* 1968), Schweizer Politiker (EDU)